

Cinema 
 Daydream (1964) dirigido por Tetsuji Takechi
 Daydream (1981) dirigido por Tetsuji Takechi
 Daydreams (1922), estrelando Buster Keaton
 Daydreamer (2007), estrelando Aaron Paul e Arielle Kebbel

Música

Álbuns 
 Daydream (álbum de The Lovin' Spoonful), or the title song (see below)
 Daydream (álbum de Mariah Carey)
 Daydream – Moorland, uma banda sonora por Tangerine Dream para a série de televisão Tatort
 Day Dreams (álbum de Doris Day)
 Day Dreams (álbum de June Christy)

Canções 
 "Day Dream", uma canção de 1946 composta por Duke Ellington e Billy Strayhorn com letras por John Latouche
 "Daydream" (canção de Wallace Collection), teve um cover pelo Gunter Kallmann Choir e outros
 "Daydream" (canção de The Lovin' Spoonful)
 "Daydreamer" (canção de David Cassidy)
 "Daydream", uma canção de Avril Lavigne, b-side do álbum Under My Skin
 "Daydream", uma canção de John Denver do álbum Rhymes & Reasons
 "Daydream", uma canção de Journey do álbum Evolution
 "Day Dream", uma canção de Lisa Dal Bello do álbum Lisa Dal Bello
 "Daydream", uma canção de Markus Schulz e Andy Moor do álbum Amsterdam '08
 "Daydream", uma canção de Mike Oldfield do álbum Tres Lunas
 "Daydream", uma canção de Miranda Cosgrove do álbum Sparks Fly
 "Daydream", uma canção de The Smashing Pumpkins do álbum Gish
 "Daydream", uma canção de Sweet do álbum Funny How Sweet Co-Co Can Be
 "Daydream", uma canção de Vinnie Moore do álbum Mind's Eye
 "Daydreamer", uma canção de Menswear

Outros 
 Daydream (Google) - uma plataforma de realidade virtual do Google

Desambiguação